La Nucia kan syfta på följande platser:

Spanien 

 La Nucia (ort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 La Nucia (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar